Боднаров — название нескольких населённых пунктов на Украине:

 Боднаров — село в Калушском районе
 Боднаров — село в Коломыйском районе